В статье представлен список послов СССР и России в Малайзии.

 3 апреля 1967 г. — установлены дипломатические отношения на уровне посольств.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Список послов Малайзии в России

Ссылки 
 Список послов СССР в Малайзии в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Малайзии

Малайзия